Anderup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Anderup (Lumby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Lumby Sogn, Odense Kommune
 Anderup (Stepping Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Stepping Sogn, Kolding Kommune